Фердинанд Брукнер, настоящее имя — Теодор Таггер (, ,  — , ) — австрийский писатель, драматург.

Биография 
Сын австрийского предпринимателя и французской переводчицы. После развода родителей жил в Вене, Париже, Берлине, учился музыке у Франца Шрекера. В 1916 бросил музыку и переключился на литературу. С 1917 издавал литературный журнал Марсий, где, среди других, публиковались Альфред Дёблин и Герман Гессе. Дебютировал как экспрессионист, до 1920 издавался под собственным именем: выпустил книги стихов «Господин в тумане» (1917) и «Разрушенный Тассо» (1919), сборник рассказов «На улице» (1920). В 1922 переехал в Берлин, основал театр Ренессанс. С 1928 публиковался под псевдонимом, который составил из имени австрийского драматурга Фердинанда Раймунда и фамилии австрийского композитора Антона Брукнера. После установления гитлеровского режима эмигрировал в 1933 в Париж, а в 1936 — в США, где жил до 1953. Вернувшись в Берлин, был связан с Театром Шиллера.

Произведения 
 Die Vollendung eines Herzens. Novelle von Theodor Tagger. Berlin: Verlag Heinrich Hochstim, 1917.
 Das Neue Geschlecht. Berlin: Verlag Heinrich Hochstim, 1917.
 Der Herr in den Nebeln. Berlin: Verlag Heinrich Hochstim, 1917.
 Über einen Tod. Berlin: Verlag Heinrich Hochstim, 1917.
 Der zerstörte Tasso. Ausgewählte Gedichte. Leipzig: Kurt Wolff, 1918.
 Psalmen Davids. Berlin: Verlag Heinrich Hochstim, 1918.
 Größe und Nichtigkeit des Menschen. München: Georg Müller, 1918.
 Auf der Straße. Wien; Prag; Leipzig: Ed. Stache, 1920.
 1920, или Комедия о конце света/ 1920 oder die Komödie vom Untergang der Welt. Berlin: Oesterheld & Co. Verlag, 1920.
 Болезни молодости/ Krankheit der Jugend. Schauspiel in drei Akten. Berlin: S. Fischer Verlag, 1928.
 Преступники/ Die Verbrecher. Schauspiel in drei Akten. Berlin: S. Fischer Verlag, 1928.
 Die Kreatur. Schauspiel in drei Akten. Berlin: S. Fischer Verlag, 1930.
 Елизавета Английская/ Elisabeth von England. Schauspiel in fünf Akten. Berlin: S. Fischer Verlag, 1930.
 Тимон/ Timon. Tragödie. Berlin: S. Fischer Verlag, 1932.
 Маркиза фон О./ Die Marquise von O. Schauspiel. Berlin: S. Fischer Verlag, 1933.
 Расы/ Die Rassen. Schauspiel in drei Akten. Zürich: Verlag Oprecht & Helbling, 1934.
 Mussia. Erzählung eines frühen Lebens. Amsterdam: Verlag Allert de Lange, 1935.
 Драмы нашего времени/ Dramen unserer Zeit. Zürich: Steinberg-Verlag, 1945.
 Die Befreiten. Schauspiel in zwei Teilen. Dramen unserer Zeit. Zürich: Steinberg-Verlag, 1945.
 Denn seine Zeit ist kurz. Schauspiel. Dramen unserer Zeit. Zürich: Steinberg-Verlag, 1945.
 Симон Боливар/ Simon Bolivar. (Der Kampf mit dem Engel.Schauspiel in drei Akten und zwölf Szenen. / Der Kampf mit dem Drachen. Schauspiel in zwei Teilen und 9 Szenen.) New York: Aurora Verlag, 1945.
 Юность двух войн/ Jugend zweier Kriege. Ein Dramenzyklus. (Krankheit der Jugend. Schauspiel in drei Akten. / Die Verbrecher. Schauspiel in drei Akten. / Die Rassen. Schauspiel in drei Akten.) Dramatische Werke. Band I. Wien: Continental Edition. Verlag A. Sexl, 1947.
 Jugend zweier Kriege. (Krankheit der Jugend. Schauspiel in drei Akten. / Die Verbrecher. Schauspiel in drei Akten. / Die Rassen. Schauspiel in drei Akten.) Dramatische Werke. Band I. Wien: Schönbrunn-Verlag, 1948.
 Исторические драмы/ Historische Dramen. (Elisabeth von England. Schauspiel in fünf Akten. / Timon. Tragödie vom überflüssigen Menschen in fünf Akten. / Heroische Komödie. In drei Akten.) Dramatische Werke. Band II. Wien: Schönbrunn-Verlag, 1948.
 Jugend zweier Kriege. (Krankheit der Jugend. Schauspiel in drei Akten. / Die Verbrecher. Schauspiel in drei Akten. / Die Rassen. Schauspiel in drei Akten.) Dramatische Werke. Band I. Berlin: Aufbau-Verlag, 1948.
 Исторические драмы/ Historische Dramen. (Elisabeth von England. Schauspiel in fünf Akten. / Timon. Tragödie vom überflüssigen Menschen in fünf Akten. / Heroische Komödie. In drei Akten.) Dramatische Werke. Band II. Berlin: Aufbau-Verlag, 1948.
 Fährten. Schauspiel in drei Akten. Wien: Schönbrunn-Verlag, 1948.
 Героическая комедия/ Heroische Komödie. In drei Akten. Dramen der Zeit 17. Emsdetten: Verlag Lechte, 1955.
 Пьесы на историческом материале/ Schauspiele. Nach historischen Stoffen. (Elisabeth von England. Schauspiel in fünf Akten. / Timon und das Gold. Tragödie vom überflüssigen Menschen in fünf Akten. / Pyrrhus und Andromache. Tragödie nach klassischen Motiven. / Napoleon der Erste. Komödie. / Heroische Komödie. In drei Akten.) Köln; Berlin: Verlag Kiepenheuer& Witsch, 1956.
 Две трагедии (Смерть куклы. Схватка с ангелом)/ Zwei Tragödien. (Der Tod einer Puppe. Tragisches Spiel. / Der Kampf mit dem Engel. Tragödie in zwei Teilen.) Köln; Berlin: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1956.
 Das irdene Wägelchen. Spiel in zwei Teilen nach einem indischen Volksstück, dem König Sudraka zugeschrieben. Berlin, Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb, 1957.

Признание 
 Литературная премия Вены (1957).
 Звание почетного гражданина Вены.

Публикации на русском языке 
 Елизавета Английская и другие пьесы. М.: Искусство, 1973

Брукнер в России 
В 1983 Анатолий Эфрос поставил пьесу Брукнера «Наполеон Первый» в Театре на Малой Бронной с Михаилом Ульяновым и Ольгой Яковлевой в главных ролях. Постановка была возобновлена на сцене Театра им. Вл. Маяковского в 1992 году, в главных ролях — Ольга Яковлева и Михаил Филиппов.

Пьесой «Болезни молодости» в августе 2006 года в Театр Поколений открывал свою сцену в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Постановка Адриан Джурджа (США), пространство Данила Корогодский.

В феврале 2011 спектакль перенесен на новую сцену на Лахтинской.

Примечания

Литература 
 Weber-Ebenhof A. Bruckners Elisabeth-Drama im Lichte der historischen und dramaturgischen Wissenschaft. Frankfurt-Main: Franzmathes, 1931.
 Meise H. Die Gestalt der Königin Elisabeth von England in der deutschen Literatur. Drebkau: Leuschner, 1941
 Lehfeldt Chr. Der Dramatiker Ferdinand Bruckner. Göppingen: Kümmerle, 1975
 Hörner K. Möglichkeiten und Grenzen der Simultandramatik. Unter besonderer Berücksichtigung der Simultandramen Ferdinand Bruckners. Frankfurt-Main [u.a.]: Lang, 1986.
 Ferdinand Bruckner (1891—1958)/ Moreno J., Szymaniak G., Winter A. (Hrsg.). Berlin: Weidler Buchverlag, 2008.

Писатели Австрии
Поэты Австрии
Драматурги Австрии
Литераторы, известные под псевдонимами
Немецкие писатели XX века
Похороненные на кладбище Хеерштрассе
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии